Curlew (band), Amerikaanse jazzband.
 Curlew (Iowa), plaats in de Amerikaanse staat Iowa.